El nombre de Basílica de Santa María (o cualquier otra advocación mariana) es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como basílicas, de una orden en honor a Nuestra Señora Santa María.

 Basílicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad  en España 
 Basílica de Santa María, en la localidad de Aibar, Navarra.
 Basílica de Santa María, en la ciudad de Alicante, Alicante.
 Basílica de Santa María de la Asunción, en la localidad de Arcos de la Frontera, Cádiz.
 Basílica de Santa María la Real, en la localidad de Covadonga, Asturias.
 Basílica de Santa María, en la localidad de Elche, Alicante.
 Basílica de Santa María, en la localidad de Mataró, Barcelona.
 Basílica de Santa María, en la localidad de Portugalete, Vizcaya.
 Basílica de Santa María del Coro, en la ciudad de San Sebastián, Guipúzcoa.
 Basílica de Santa María del Prado, en la localidad de Talavera, Toledo.
 Basílica de Santa María, en la localidad de Vilafranca, Barcelona.

  en Italia 
 Basílica de Santa María de los Ángeles, en la localidad de Asís.
 Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad de Bérgamo.
 Basílica de Santa María del Popolo, en la ciudad de Roma.
 Basílica de Santa María en Aracoeli, en la ciudad de Roma.
 Basílica de Santa María en Trastevere, en la localidad de Roma.
 Basílica de Santa María la Mayor (Basilica di Santa Maria Maggiore), en la localidad de Roma.
 Basílica de Santa María dei Servi, en la ciudad de Siena.
 Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari, en la ciudad de Venecia.
 Basílica de Santa María de la Salud, en la localidad de Venecia.

  en México 
 Basílica de Santa María de Guadalupe, en Ciudad de México.
Basílica de Santa María de la Expectación, en Zapopán, Jalisco.Basílica de Santa María de San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, JaliscoCatedral - Basílica de Santa María Madre Santísima de la Luz, en León, GuanajuatoBasílica de Santa María de la Asunción, en Aguascalientes.
Basílica de Santa María de Ocotlán, en Tlaxcala.Basílica de Santa María del Roble, en Monterrey.  en Polonia 
 Basílica de Santa María, en la ciudad de Cracovia''.

Advocaciones más específicas 
 Basílica de Santa María la Mayor, .
 Basílica de Ntra. Sra. de los Ángeles, .
 Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción, .
Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe, .
 Basílica de Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción, .
 Basílica de Ntra. Sra. de la Merced, .